Natterer ist der Familienname folgender Personen:

 August Natterer (1868–1933), deutscher Art-brut-Künstler
 Christian Natterer (* 1981), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Frank Natterer (* 1941), deutscher Mathematiker
 Inge Natterer, deutsche Tischtennisspielerin
 Johann Natterer (1787–1843), österreichischer Zoologe
 Johann August Natterer (1821–1900), österreichischer Arzt, Naturforscher, Fotochemiker
 Johann Baptist Natterer, deutscher Abgeordneter
 Joseph Natterer (1786–1852), österreichischer Ornithologe
 Josef Franz Natterer (1819–1862), österreichischer Forschungsreisender
 Julius Natterer (1938–2021), deutscher Ingenieur und Professor für Holzbau
 Konrad Natterer (1860–1901), österreichischer Chemiker
 Sylvia Natterer (* 1949), deutsche Puppenmacherin